Хифессобриконы () — род тропических пресноводных лучепёрых рыб из семейства харациновых отряда харацинообразных.

Небольшие рыбки, размеры от 2—3 до 6—7 см. Большинство ярко окрашены. Обитают в водоёмах Южной и Центральной Америки. Многие виды являются популярными аквариумными рыбами, часто содержатся в зоопарках, публичных и любительских аквариумах по всему миру.

Виды 
В роде Hyphessobrycon 127 видов:
 
 
 
 
 
 
 , или тетрагоноптер
 
 
 
 
 
 , или двухполосый неон, или двухполосый хифессобрикон
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 , или серповидная тетра
 
 
 , или пламенная тетра, или тетра-фон-рио
 
 
 
 , или тетра Грима
 
 
 , или тетра Гаральда Шульца
 
 
 , или чёрный неон Аксельрода
 
 , или гетерорарбдус, или трёхлинейная тетра
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 , или розовая тетра

Примечания 

 
Рыбы Южной Америки
Рыбы Центральной Америки